Saddle Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Saddle Peak, Antarktis,

Indien 

 Saddle Peak (berg i Indien), Andamanerna och Nikobarerna, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar